Чемпіонат Угорщини з футболу 1992—1993 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Кішпешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як переможець Кубку Угорщини 1992—1993.
2. Після закінчення сезону клуб Відеотон змінив назву на Пармалат.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1992–1993
Угорщина
Угорщина
1992 в угорському спорті
1993 в угорському спорті